Curimagua es un poblado en la parroquia homónima del municipio Petit en el estado Falcón, Venezuela. La localidad se encuentra en la Sierra de San Luis, al sur de la ciudad de Coro y está ubicada a una altitud de 1150 . Está conectada de manera indirecta con la carretera nacional No. 4. La población rebasa los 3800 habitantes y hay unos 2500 electores inscritos en el CNE.

Es un poblado con vocación turística y agrícola, en donde se puede visitar la Iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes, Plaza Bolívar, Plaza José Leonardo Chirino, El Camino de Los Españoles, Las cuevas de Acarite y Zarraga, El Cerro Galicia (1500 msnm), el Haitón del Guarataro, Las 7 Sabanas de Paraguarigua , entre muchos otros atractivos naturales que ofrece este paraíso de la naturaleza.

Curimagua se viste de celebración todos los 24 de septiembre, día de la Virgen de las Mercedes, con eventos religiosos, deportivos y culturales que engalanan al pueblo y constituye espacio de reencuentro entre los habitantes de la zona y aquellos que han emigrado por razones de estudio, trabajo u otras, así como de la visita de turistas.

Ocupa una formación geográfica denominada Hoya de Curimagua, por ser un valle cerrado cuyas aguas va a reforzar la Hoya Hidrográfica de Curimagua. Está rodeado de montañas de 1200 a 1500 msnm aproximadamente, rodeadas de neblina y de un verdor intenso.

Historia 

Curimagua era una región habitada por indios caquetíos. Durante la Colonia se formaron una serie de haciendas en la región con esclavos traídos de África y jornaleros indígenas o pardos.

En Curimagua tuvo lugar la rebelión liderada por el zambo José Leonardo Chirino en 1795.

El nombre Curimagua ha dado origen a un género de arañas con dos especies conocidas: Curimagua chapmani y Curimagua bayano.

Temperatura 

El pueblo tiene temperaturas medias de 24 °C de día y 21 °C en la noche. El pueblo está constantemente lleno de cúmulos y esto provoca una disminución en los rayos solares de día y provoca disminución en la temperatura.

Infraestructura 

El pueblo tiene seis escuelas básicas y la iglesia, construida a comienzos del siglo XX, dedicada a Nuestra Señora de las Mercedes. De igual manera posee una creciente oferta hotelera y de posadas que van dibujando en el pueblo su cada vez mayor vocación turística.
El pueblo de Curimagua está rodeado de una serie de caserios o sectores que configuran su área de influencia, como lo son Trapichito,  La Cañada, Guayapa, Santiago, El Carmen, entre otros.

Referencias

Enlaces externos 

 Fotos y descripción del pueblo

Localidades del estado Falcón